Luciano Doria († 1379), ammiraglio
 Luciano Doria (1891-1961), sceneggiatore, regista e produttore cinematografico